Girardon puede referirse a:
 Catherine Girardon, primera mujer admitida en la Académie royale de peinture et de sculpture de Francia.
 Antoine Girardon, general de división.
 François Girardon escultor.
 Evelyne Girardon, músico y comediante, cantante en la Compagnie Beline.
 Michèle Girardon, actriz.